

Persone 
Charles Horton Cooley (1864-1929) – sociologo statunitense
Chelsea Cooley (1983) – modella statunitense
Denton Cooley (1920-2016) – chirurgo statunitense
Ed Cooley (1969) – allenatore di pallacanestro statunitense
Frank Cooley, conosciuto anche come Fred Cooley (1870-1941) – regista, attore e sceneggiatore statunitense
Hallam Cooley (1895-1971) – attore statunitense
Jack Cooley (1991) – cestista statunitense
Josh Cooley (1979) – regista, sceneggiatore e animatore statunitense
Ryan Cooley (1988) – attore canadese
Rusty Cooley – chitarrista statunitense

Altro 
Penisola di Cooley – penisola nella Contea di Louth in Irlanda

Pagine correlate 
James Cooley